Цереза () — белый аргентинский винный сорт винограда. Также как Гевюрцтраминер и Пино-гри, Цереза — сорт с розовой кожицей. Он представляет собой скрещивание Муската александрийского и Листана прието.

История 
Как и Криолья Гранде, Паис и испанский сорт Миссион, который был широко распространен в Северной и Южной Америке, ампелографы считают, что этот сорт винограда, скорее всего, был завезен в Аргентину ранними испанскими поселенцами. К середине и концу 20-го века на долю сортов Цереза, Криолья и Паис приходилось более трети всех виноградных лоз, посаженных в Южной Америке. Высокая урожайность и плодовитость виноградной лозы способствовали ее распространению: к 1980-м годам было посажено около 40 000 гектаров, но с тех пор ее численность постепенно сокращалась. К 2003 году их количество сократилось почти на четверть и составило 30 760 га.

Винодельческие регионы 

Хотя когда-то этот виноград был широко распространен по всей Аргентине, сегодня он встречается в основном в провинции Сан-Хуан и восточной части региона Мендоса.

Виноградарство и виноделие 
Спустя несколько веков в Аргентине, лоза сорта Цереза приспособилась к жарким, засушливым условиям и с помощью ирригации стала надежным производителем урожая для сбора. По сравнению с родственным краснокожим сортом Криолья Гранде, у Церезы заметно более светлая, розовая кожица с крупными ягодами, которые во время мацерации выделяют очень мало фенолов. Поэтому вина, производимые из Церезы, почти всегда белые, но в некоторых случаях производятся и розовые.

Винные стили 
Цереза производит глубоко окрашенные белые и розовые вина, которые обычно предназначены для раннего употребления. По мнению винного эксперта Дженсис Робинсон, вина могут быть довольно «деревенскими» и базового качества, особенно при высокой урожайности. Помимо производства вина, виноград часто используется для производства виноградного концентрата, применяемого в виноделии.

Синонимы 
Цереза также известна под синонимами Цереса, Цересина, Цереса Итальяна, Церисе и Череза.

Примечания

Литература 
 

Вина Аргентины
Сорта белого винограда